Рита I Армянская — принцесса Киликийского армянского царства, жена князя Сервантикара Констандина
 Рита Армянская (после 1195—1220) — принцесса Киликийского армянского царства, позже королева Иерусалима. Происходила из рода из Рубенидов. Известна также как Стефания
 Рита II Армянская (1278—1333) — принцесса Киликийского армянского царства, позже императрица Византии. Происходила из рода из Хетумидов
 Рита Армянская (1150 — после 1168/69) — принцесса Киликийского армянского царства. Происходила из рода из Рубенидов. Была дочерью Тороса II

Примечания